Danziger Werft kann bezeichnen:
 die zeitweise größte Werft Danzigs unter den Bezeichnungen:
 Königliche Werft Danzig (1852–1871), umbenannt in:
 Kaiserliche Werft Danzig (1871–1919)
 Danziger Werft und Eisenbahnwerkstätten (1919–1945)
 Danziger Werft, Stocznia Gdańska  (1950–1967, 1990–2006)
 Danziger Werft (Leninwerft), Stocznia Gdańska im. Lenina  (1967–1990)
 Werft Danzig AG, Stocznia Gdańsk Spółka Akcyjna (seit 2006)

 Schichau-Werft GmbH Danzig (1890–1945), seit 1950 Teil der: Stocznia Gdańska

Siehe auch:
 Liste der Werften in Danzig